Lathrop kan som auktorsförkortning betyda:

 Amy Lathrop
 Earl W. Lathrop

Robotskapade auktorsförkortningar